Маринополь — название населённых пунктов на Украине:

 Маринополь — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Маринополь — село в Розовском районе Запорожской области.
 Маринополь — село в Голованевском районе Кировоградской области.
Маринополь — с 1946 по 2004 г. название села Мариямполь в Галичском районе Ивано-Франковской области.